Андрей (Андрея) Димитров Татарчев е български търговец и общественик от Македония

Биография 
Андрей Татарчев е роден в град Ресен, тогава в Османската империя. Баща е на Георги и Божирад Татарчеви, а с брат Никола Татарчев държат търговска кантора. Симеон Радев си спомня за тях: 

От 1864 година Андрей Татарчев участва в извоюването на самостоятелна българска църква. През 1882 година е извършен избор за Ресенската българска община, който е утвърден от Екзархията. Неин председател е поп Ставре, а членове Наум Димитров, Иван Стрезов, Таско Чокалев, Андрей Татарчев, Димитър Милошев, Тани Мильовик, Димитър Чокалев и Трайче Дорев.

През 1917 година подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Родени в Ресен
Български търговци
Андрей